Minute papillon est le titre de plusieurs œuvres :
 Minute papillon, film de Jean Lefèvre sorti en 1959.
 Minute, papillon !, série télévisée.
 Minute papillon (Bizu), un épisode d'Histoires courtes de Bizu.
L'origine de l'expression « Minute, papillon » viendrait du nom d'un serveur du café du Cadran à Paris.

Homonymie de titre